La liste des footballeurs internationaux turcs comprend tous les joueurs de football en équipe de Turquie.

Liste 

Liste mise à jour après le match Andorre-Turquie du .

Références

Lien externe 
  Turkey international caps | European football sur eu-football.info

Turquie
Équipe de Turquie de football